Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2018 года  проходил с 16 по 22 декабря в Москве (Россия) одновременно с чемпионатом Европы среди женщин в форматах основная программа и супер-блиц.

Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек). Являлся отборочным на чемпионат мира 2019 года. 

Чемпионом Европы стал 18-летний представитель Белоруссии Михаил Семенюк.

Основная программа 
Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. При равенстве очков место определялось по усечённому коэффициенту Солкофа.

Контроль времени — 1 час 20 минут + 1 минута за ход. 

Призовой фонд 3000€.

Участники 

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Итоговое положение

Супер-блиц 
Соревнования прошли по швейцарской системе в 7 туров с усечённым коэффициентом Солкофа.

Контроль времени на тур: 5 минут + 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников (после шестой партии перестанет добавляться 2 секунды за ход).

Распределение мест при равенстве очков:
 по результату личной встречи
 по меньшему количеству партий до победы
 по большему числу партий до поражения

Призовой фонд 500€.

Итоговое положение

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Rules and Regulations

Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по международным шашкам в Москве
Шашки
Чемпионаты Европы в России
Спорт в России в 2018 году
2018 год в шашках
Декабрь 2018 года